Efraim kan syfta på:

 Efraim – en av Israels tolv stammar, se Efraim
 Efraim (namn) – ett hebreiskt mansnamn
 Efraim syriern (~306–373), ett helgon
 Efraim Långstrump – en litterär figur skapad av Astrid Lindgren
 Efraims budbärare – en religiös väckelserörelse med bakgrund i kristendomen